9 to 5 (Dolly Parton), een nummer van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton uit 1980
 9 to 5 (Sheena Easton), een nummer van Sheena Easton
 9 to 5 (film), een Amerikaanse film uit 1980
 9 to 5 (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie